Municipio de Barren Fork puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Barren Fork (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Izard.
 Municipio de Barren Fork (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ozark.